Nixi bezeichnet:

 Nixi (Dongzhi) (泥溪镇), Großgemeinde im Kreis Dongzhi in der chinesischen Provinz Anhui
 Nixi (Yibin) (泥溪镇), Großgemeinde im Kreis Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nixi (Shangri-La) (尼西乡), Gemeinde der Stadt Shangri-La in der chinesischen Provinz Yunnan
 Nixi (Tongjiang) (泥溪乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Nixi (Yunyang) (泥溪乡), Gemeinde im Kreis Yunyang der chinesischen Stadt Chongqing